Бузівська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Бузівська сільська рада — Київська область, Києво-Святошинський район
 Бузівська сільська рада — Черкаська область, Жашківський район